

Geografia

Niemcy 
 Krone – dzielnica Witten

Osoby 
 Heinrich Krone – niemiecki polityk
 Hermann Krone – niemiecki fotograf
 Michael Krone – niemiecki aktor

Inne 
 Krone (Krone LSA-PLUS) – typ łączówki
 Narzędzie uderzeniowe Krone – nóż krosowniczy do złącz Krone

Zobacz też 
 Circus Krone
 Crone
 Deutsch Krone
 Krone (przedsiębiorstwo)